Reformpartei steht für folgende Parteien:

 Deutsche Reformpartei, deutsches Kaiserreich
 Deutschsoziale Reformpartei, deutsches Kaiserreich
 Reformpartei (Kärnten), Österreich 
 Alternativ Demokratesch Reformpartei, Luxemburg
 Estnische Reformpartei
 Europäische Liberale, Demokratische und Reformpartei, siehe Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Partei)
 Reformpartei Kanadas
 Reform Party of the United States of America
 Partito Socialista Riformista Italiano
 Özgürlük ve Reform Partisi, Türkische Republik Nordzypern